Штрикман — фамилия:
 Штрикман, Леонид Львович (род. 1968) — художник-живописец.
 Шарон (Штрикман), Натан (1925—2011) — израильский биохимик.
 Штрикман, Шмуэль (1930—2003) — израильский физик.